Primera División 1943-1944 – torneo di calcio messicano
 Primera División 1943-1944 – torneo di calcio spagnolo